Trillian puede referirse a:

Tricia McMillan o Trillian, personaje ficticio de la serie Guía del autoestopista galáctico por Douglas Adams.
Trillian, aplicación de mensajería instantánea.